La Primera División 2020-2021 è stata la 32ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 spagnolo. La stagione regolare è iniziata il 2 ottobre 2020 e si è conclusa il 29 maggio 2021, prolungandosi fino al 30 giugno con la disputa dei play-off.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Barcellona campione di Spagna 2020-2021.
  Barcellona e Levante qualificati alla UEFA Futsal Champions League 2021-2022.
 Peñíscola, UMA Antequera e O Parrulo retrocessi in Segunda División 2021-2022.

Play-off

Tabellone

Quarti di finale

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Semifinali

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Finale

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Play-out

Gara 1

Gara 2

Supercoppa di Spagna 
La 31ª edizione della competizione ha opposto l', vincitore del campionato, e il , vincitore della coppa. Il trofeo è stato assegnato tramite una gara unica disputata sul campo neutro di Madrid.

Note

Voci correlate 
Copa de España 2020-2021 (calcio a 5)
Coppa del Re 2020-2021 (calcio a 5)

Collegamenti esterni

Primera División de Fútbol Sala
Calcio a 5 nel 2020
Calcio a 5 nel 2021